Croton inversus est un ancien nom qui peut faire référence à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae :

 Croton inversus, Baill., 1864 : Croton piauhiensis
 Croton inversus, Glaz., 1912 (1913) : Croton tocantinsensis

Inversus